Attia ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Bahaeddine Attia (1946–2007), tunesischer Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor
 Ali Zaky Attia (* 1930), ägyptischer Turner
 Caroline Attia (* 1960), französische Skirennläuferin
 Iman Attia (* 1963), deutsche Sozialpädagogin
 Kader Attia (* 1970), französischer Künstler 
 Mehdi Ben Attia (* 1968), tunesischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Mohamed Ben Attia (* 1976), tunesischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Raafat Attia (* 1934), ägyptischer Fußballspieler
 William Attia (* 1976), französischer Spieleautor

Siehe auch:
 Atia
 Attiya
 Attias